Frankenfelde – frazione della città di Luckenwalde (Brandeburgo)
 Frankenfelde – frazione della città di Wriezen (Brandeburgo)